TIC steht für:
 Teisinės informacijos centras, Rechtsinformationszentrum Litauens
 Total Inorganic Carbon, deutsch: gesamter anorganischer Kohlenstoff
 Temperature Indicator Controller, Termperaturaufnehmer, der zu Regelungszwecken eingesetzt wird
 Testing, Inspection & Certification, englisch für Technische Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, siehe Technische Prüforganisation
 Total Ion Chromatogram, Chromatogramm, das die Intensitäten aller Massenpeaks eines Scans zusammenfasst
 Trem Intercidades, ein Eisenbahnprojekt in São Paulo
 Tinak Airport (IATA-Code), Flughafen von Tinak auf den Marshallinseln

TiC steht für:
 Theater in Cronenberg, ein Theater im Wuppertaler Stadtteil Cronenberg
 Titancarbid, eine chemische Verbindung

Tic steht für:
 Tic, eine psychische Störung
 Tic douloureux, eine Form des Gesichtsschmerzes
 The Tic, Spitzname des schottischen Fußballvereins Celtic Glasgow
 translocon at the inner envelope membrane of chloroplasts, Translokationsapparat in der inneren Chloroplastenmembran, siehe Chloroplast

tic steht für:
 Tira (Sprache) (ISO-639-3-Code), kordofanische Sprache im Sudan
 theater im centrum, ein Musicaltheater in Kassel

Siehe auch:
 Tic Tac
 Tic-Tac-Toe
 Miss.Tic
 Tick
 TIK
 TIG

Abkürzung